Ловець снів — амулет деяких індіанських племен Північної Америки, нині популярний як етнічна прикраса.
 Ловець снів — фантастичний роман  Стівена Кінга, написаний в 2001 році.
 Ловець снів — фантастичний фільм, знятий за однойменним романом Стівена Кінга.